

Населені пункти та їхні частини
 Польне — село в гміні Слонськ Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Польне — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Польне — колонія в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки